Солоненська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Солоненська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район